

Мічуріно — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Мічуріно — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Мічуріно — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область

Мічуріно — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Мічуріно — село, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Мічуріне

ru:Мичурино